Supercarrier kann mehrere Bedeutungen haben:

 ein Ausdruck für große Flugzeugträger mit einer Verdrängung von über 75.000 tn.l.
 ein Buch des Autors von Tom Clancy, siehe Supercarrier (Tom Clancy)
 die US-amerikanische Fernsehserie Flugzeugträger U.S.S. Georgetown (Fernsehserie)